Капе́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Капе, Люсьен (1873—1928) — французский скрипач, композитор, музыкальный педагог.
 Капе, Мари-Габриэль (1761—1818) — французская художница-портретистка.
 Капе, Ян (род. 1975) — французский политик, депутат Национального собрания Франции.